Медаља за војничке врлине се може односити на:

 Медаљa за војничке врлине — одликовање Краљевине Србије и Краљевине Југославије. 

 Медаљa за војничке врлине — одликовање СФР Југославије. 
 Медаљa за војничке врлине — одликовање Републике Српске.